

Nakło nad Notecią – comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania

Naklo – comune
 Naklo, in italiano Nacla San Maurizio – frazione del comune di Divaccia